Diese Liste enthält alle von der FIFA anerkannten Spiele (mit Nr.) und vom mexikanischen Verband gezählten Spiele der mexikanischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1923 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Stand: 4. Februar 2022

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Spielstädte 
Die Spielorte in Mexiko zeichnen sich teilweise durch eine extreme Höhenlage aus. Bis 1967 spielte die Nationalmannschaft nur in der Hauptstadt, dann kamen zunächst die Orte hinzu, die auch als Spielstätten der WM 1970 dienten. In Klammern gesetzte Werte stehen für Spiele, die nur vom mexikanischen Verband gezählt werden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage des Mexikanischen Fußballverbandes
 Mexico - International Results bei RSSSF

Mexiko
!Landerspiele